Ел Талисман има више значења:

 Ел Талисман (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Талисман (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Талисман (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Талисман (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Талисман (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Талисман (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Талисман (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику